Existen dos estaciones llamadas Pueyrredón en el subterráneo porteño:
La estación Pueyrredón de la línea B, a Leandro N. Alem y Los Incas;
La estación Pueyrredón de la línea D, a Catedral y Congreso de Tucumán.

También existen dos estaciones proyectadas:
La estación Pueyrredon, una estación de la línea F de la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires;
La estación Pueyrredon, una estación de la línea G de la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires;